Museu de Belles Arts de Boston (del seu nom en anglès Museum of Fine Arts), museu ubicat a Boston (Estats Units)
 Associació Maltesa de Futbol (del seu nom en anglès Malta Football Association), òrgan dirigent del futbol a Malta
 Movimento das Forças Armadas, organització il·legal històrica en el si de l'exèrcit portuguès
 Ministeri d'afers exteriors (del seu nom en anglès Ministry of Foreign Affairs), ministeri que es fa càrrec de les relacions exteriors de l'estat
 Màster en Belles Arts (del seu nom en anglès Master of Fine Arts), títol de postgrau en Belles arts de tradició anglosaxona